Weh ist:
 ein altes Wort für Leid und Schmerz
 ein Volk der Elfenbeinküste, siehe Weh
 eine vulkanische Insel nordwestlich von Sumatra, siehe Weh (Insel)

Weh ist der Familienname von:
 Adalbert Weh (1940–2002), deutscher Theologe, Lehrer und Übersetzer
 Herbert Weh (1928–2021), deutscher Elektrotechniker
 Lidwina Weh (* 1975), Schweizer Sommelière

WEH  ist die Abkürzung für:
 Walter-Eilender-Haus, Studentenwohnheim in Aachen
 Wasser-Elektrolyt-Haushalt des menschlichen Körpers
 Wasser- und Elektrizitätswerk Hallau
 Werner-Elert-Heim, Studentenwohnheim in Erlangen
 Weser-Ems-Halle in Oldenburg (Oldb)
 Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung zur physikalischen Grundlagenförderung
 Wochenendheimfahrer

WEH